Филипп ле Диспенсер (; 18 октября 1342 — 4 августа 1401) — английский аристократ, 1-й барон ле Диспенсер пятой креации (с 1387 года).

Биография 
Филипп ле Диспенсер принадлежал к младшей ветви аристократического рода Диспенсеров. Его отец, сэр Филипп, был внуком Хью ле Диспенсера Старшего, 1-го графа Уинчестера, фаворита короля Эдуарда II. Матерью Филиппа-младшего была Джоан Кобем, дочь Джона Кобема, 2-го барона Кобем из Кента.

17 декабря 1387 года Диспенсера впервые вызвали в парламент как барона. Он умер в 1401 году. От брака с Элизабет (о её происхождении ничего не известно) родился сын Филипп, ставший 2-м бароном ле Диспенсер.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны ле Диспенсер
Диспенсеры